

Architettura
Teatro Servadio – teatro di Abbadia San Salvatore
Villini Servadio – complesso di edifici di Firenze

Persone
Emilio Servadio – psicoanalista, parapsicologo, esoterista e giornalista pubblicista italiano
Gaia Servadio – giornalista, saggista e artista italiana
Leonardo Servadio – imprenditore italiano